Caliban (Shakespeare), een personage in Shakespeares The Tempest
Caliban (maan), een maan van Uranus
Caliban (band), een Duitse metalcore band
Caliban (Marvel), een fictief personage uit de strips van Marvel Comics